Raúl López puede referirse a:

 Raül López Molist (1980-), baloncestista español;
 Raúl López Gómez (1993-), futbolista mexicano;
 Raúl López González (1976-), futbolista español;
 Raúl López Lemus (1970-), escritor hondureño;
 Raúl López Sánchez (1904-1957), político mexicano;
 Raúl López Silva (Vicealmirante), marino chileno.